Aimutin steht für:

 Aimutin (Comoro), eine Aldeia in Comoro, Dili, Osttimor
 Aimutin (Stadtteil), ein Stadtteil in Comoro, Dili, Osttimor
 Aimutin 1, ein Stadtteil in Aimutin, Comoro, Dili, Osttimor
 Aimutin 2, ein Stadtteil in Aimutin, Comoro, Dili, Osttimor
 Aimutin Laran, ein Stadtteil in Aimutin, Comoro, Dili, Osttimor